Rechenmacher steht für:
 Hans Rechenmacher (* 1962), deutscher römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Rechenmacher (Beruf), Beruf des meist händischen Erstellen von Rechen